Jerzy Michajłowicz Romanow (ros. Георгий Михайлович Романов; ur. 13 marca 1981 w Madrycie) – książę krwi imperatorskiej. Nazywany jest cesarzewiczem, pretendentem do tronu Rosji po swojej matce, aczkolwiek jest to kwestionowane. Jest jedynym synem Marii Romanowej, praprawnuczki Aleksandra II Romanowa, cesarza Rosji, oraz jej byłego męża, Franciszka Wilhelma Hohenzollerna.

Życiorys 
Urodził się jako jedyny syn Marii Władimirowny, pretendentki do tronu Rosji i jej męża, Franciszka Wilhelma Hohenzollerna, księcia pruskiego, który przeszedł na prawosławie i przyjął imię Michała Pawłowicza. Został ochrzczony 6 maja 1981 w Madrycie, w obecności króla Jana Karola I i królowej Zofii z hiszpańskiej rodziny panującej, oraz cara Symeona II i carycy Małgorzaty, zdetronizowanych władców Bułgarii. Jego ojcem chrzestnym został król Konstantyn II, zdetronizowany władca Grecji.

Z okazji narodzin jego dziadek – Włodzimierz Cyrylowicz nadał mu tytuł wielkiego księcia Rosji, ale Wasyl Aleksandrowicz, przewodniczący Stowarzyszenia Rodziny Romanowów oświadczył, że nowo narodzony książę jest członkiem rodu Hohenzollernów, a nie Romanowów. W odpowiedzi dziadek Jerzego zmienił oficjalnie jego nazwisko i Jerzy został zarejestrowany jako wielki książę Jerzy Rosyjski. Spotkało się to z dezaprobatą ojca chłopca, który chciał, by jego syn nosił nazwisko Hohenzollern. Od 1982 rodzice Jerzego byli w separacji, a rozwiedli się 19 czerwca 1985. Po rozwodzie Michał Pawłowicz zrzekł się rosyjskich tytułów i powrócił do imienia Franciszek Wilhelm i tytułów pruskich.

Jerzy pierwsze lata życia spędził we Francji. Szkołę podstawową i średnią ukończył w Paryżu. Razem z matką przeniósł się do Hiszpanii i zamieszkał w domu swojej przyrodniej ciotki od strony matki – Helen Kirby, która po śmierci swojego ojca Sumnera Moore Kirby, odziedziczyła ogromną fortunę. W Madrycie ukończył szkołę dla dzieci dyplomatów. Studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim. Pracował w strukturach Wspólnot Europejskich. W Brukseli był asystentem Loyoli de Palacio – europarlamentarzystki, byłej komisarz ds. transportu i energii. W Luksemburgu był zatrudniony w dyrektoriacie generalnym Komisji Europejskiej ds. energii atomowej i bezpieczeństwa. 12 grudnia 2008 został zatrudniony jako doradca przez potentata rynku metalurgicznego Norylski Nikiel i został członkiem zarządu powiązanego z tą spółką Instytutu Nikiel.

Cesarzewicz 
9 kwietnia 1998 roku złożył wymaganą prawem przysięgę dynastyczną, przyjął godność i tytuły cesarzewicza. Krok ten jest uważany za bezprawny przez znaczną część domu Romanowów, którzy wcześniej odmawiali uznania pretensji jego matki.

Życie prywatne 
24 września 2021 roku w Moskwie wziął ślub cywilny z Rebeccą Bettarini (ur. 18 maja 1982). Małżeństwo to jest morganatyczne, dlatego pannie młodej od dnia ślubu nie przysługuje tytuł wielkiej księżnej z predykatem Jej Cesarskiej Wysokości. Z okazji ślubu matka Jerzego przyznała jednak swojej synowej tytuł księżnej z predykatem Jej Najjaśniejszej Wysokości. Ceremonię religijną zaślubin poprowadził metropolita petersburski i ładoski, Warsonofiusz, a miała ona miejsce 1 października 2021 roku w Soborze św. Izaaka w Petersburgu, największej prawosławnej świątyni w mieście. Ślub stał się wydarzeniem szeroko komentowanym przez media – był pierwszą taką uroczystością od ponad stulecia. Obecni na ceremonii byli m.in. Symeon II (ostatni car Bułgarii), Fuad II (ostatni król Egiptu) czy Leka II (pretendent do tronu Albanii).

21 maja 2022 roku ogłoszono, że para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. 21 października 2022 roku urodził im się syn, którzy otrzymał imię Aleksander. Chłopiec, ponieważ pochodzi z małżeństwa morganatycznego, nie ma predykatu Jego Cesarskiej Wysokości. Poinformowano jednak, że będzie tytułował się Jego Najjaśniejszą Wysokością księciem Aleksandrem.

Genealogia

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Jerzy na oficjalnej stronie Rosyjskiego Domu Cesarskiego

Romanowowie
Hohenzollernowie
Romanow, Jerzy Michajłowicz
Romanow, Jerzy Michajłowicz
Ludzie urodzeni w Madrycie